Danica Krstić – cantante serba
 Dobrosav Krstić – calciatore jugoslavo
 Ivan Krstić – calciatore jugoslavo
 Miloš Krstić – calciatore serbo
 Nemanja Krstić – cestista serbo
 Nenad Krstić – ex cestista serbo
 Vladimir Krstić – ex cestista e allenatore di pallacanestro croato
 Vladimir Krstić - Laci – fumettista e pittore serbo